Вердюнуа́ () — историческое название двух небольших географических областей Франции:

 область на северо-востоке Франции, ограниченная с одной стороны Шампанью, с других Лотарингией; с центром в городе Верден и в составе департамента Мёз;
 область на юго-западе Франции, в Гаскони, в Нижнем Арманьяке, между реками Соной и Гаронною; с главным городом Верден-сюр-Гаронн (:fr:Verdun-sur-Garonne); входит в состав департаментов Верхняя Гаронна и Тарн и Гаронна.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 452 (Вердюнуа).

Природные зоны Франции